

Anime 
 Guren – KnightMare Frame di Kallen Kozuki, personaggio della serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion ed opere derivate
Guren – personaggio di Naruto
Guren -- personaggio di Seraph of the End

Musica 
Guren – singolo dei the GazettE del 2008
Guren – singolo dei DOES del 2014